Гирьял — название населённых пунктов в Россию:
 Гирьял — село в Беляевском районе Оренбургской области.
 Гирьял — посёлок в Карталинском районе Челябинской области.